Мари́я Леони́довна Каленчу́к (род. 21 февраля 1955) — советский и российский , специалист по фонетике, фонологии орфоэпии. Представитель московской фонологической школы. Доктор филологических наук (1993), профессор, член-корреспондент РАО по Отделению общего среднего образования (с 27 апреля 2017 года). Директор Института русского языка имени В. В. Виноградова РАН (2017—2021). Лауреат премии имени А. С. Пушкина (2016), заслуженный деятель науки Российской Федерации (2022).

Биография 
В 1978 году окончила факультет русского языка и литературы Московского государственного педагогического института имени В. И. Ленина (ныне — МПГУ). До 2004 года работала там же, пройдя путь от лаборанта до профессора и заведующей кафедрой русского языка и методики его преподавания.

В 1986 году защитила кандидатскую диссертацию «Особенности реализации согласных фонем на стыках морфем в современном русском литературном языке». В 1993 году защитила докторскую диссертацию «Орфоэпическая система современного русского литературного языка».

С 2004 года работает в Институте русского языка, заместитель директора Института по научной работе (2007—2017), директор (с 2017). Ведёт преподавательскую деятельность на филологическом факультете МГУ.

Заместитель главного редактора журнала «Русская речь» (с 2019).

Основные работы 
 Русская орфоэпия. М., 1988;
 Просодический строй русской речи. М., 1996;
 Русская фонетика в развитии. Фонетические «отцы» и «дети» начала XXI века. М., 2013.

Награды 
 Премия имени А. С. Пушкина (совместно с Л. Л. Касаткиным, Р. Ф. Касаткиной, за 2016 год) — за «Большой орфоэпический словарь русского языка. Литературное произношение и ударение начала XXI века: норма и её варианты»

Ссылки 
 
 Страница на сайте филологического факультета МГУ
 Публикации в системе ИСТИНА МГУ

Лингвисты России
Русисты
Фонетисты
Выпускники МПГУ
Преподаватели МПГУ
Преподаватели филологического факультета МГУ
Директора Института русского языка имени В. В. Виноградова
Лауреаты премии имени А. С. Пушкина РАН
Авторы учебников русского языка
Женщины-лингвисты